Жозе́ Нива́лду Марти́нс Конста́нте, более известный как просто Нивалду () (род. 18 июля 1974 года в Торрисе, штат Риу-Гранди-ду-Сул) — бразильский футболист, вратарь, наиболее известный по выступлениям за клуб «Шапекоэнсе».

Биография 
Жозе Нивалду начал игровую карьеру в 1995 году в «Арарангуа» на уровне третьего дивизиона Лиги Гаушу. В 1998 году присоединился к «Гуарани» из Венансиу-Айриса, где стал твёрдым игроком основного состава. Однако уровень команды был довольно низким, и в декабре 2000 года вратарь перешёл в «Эспортиво Бенту-Гонсалвис». В 2003 году выступал с этой командой в Серии C чемпионата Бразилии, а по завершении чемпионата штата 2006 года перешёл в «Шапекоэнсе», с которым связана вся дальнейшая спортивная карьера Нивалду.

В 2007 году новую команду Нивалду настиг финансовый кризис и «Шапе» не сумели закрепиться в Серии C. После годичного перерыва в 2009 году «Шапекоэнсе» вернулся на общебразильский уровень, на этот раз — во вновь учреждённую Серию D. Команда заняла третье место в турнире и поднялась в Серию C. В 2012 году «Шапе» был третьим уже в этом дивизионе, а в 2013 году с первой попытки попал в четвёрку бразильской Серии B, заняв второе место. Таким образом, Нивалду со своей командой проделал путь от чемпионата штата Санта Катарина в 2008 году до бразильской Серии A в 2014 году. Он стал первым вратарём в бразильском футболе, который выступал во всех четырёх бразильских дивизионах за одну команду. При этом на высшем уровне Нивалду дебютировал в возрасте 40 лет.

Во второй половине 2015 года вратарь-ветеран потерял место в основе своей команды и готовился к завершению карьеры. 26 августа 2015 года он дебютировал на международном уровне, выйдя на замену в игре предварительной стадии Южноамериканского кубка против «Понте-Преты».

В 2016 году Нивалду в третий раз стал чемпионом штата Санта-Катарина. В розыгрыше Южноамериканского кубка 2016 Нивалду был в заявке, но на поле не появлялся. Он не считался уже даже вторым вратарём и на финал турнира, куда «Шапе» вышел впервые в своей истории, Нивалду с командой не полетел, готовясь провести 4 декабря свой прощальный 300-й матч за команду в рамках 38 тура чемпионата Бразилии против «Атлетико Минейро».

28 ноября 2016 года почти вся команда «Шапекоэнсе» погибла в результате падения самолёта BAe 146 рейса 2933 во время полёта из Санта-Круса (Боливия) в Медельин (Колумбия). В память о погибших партнёрах Нивалду принял решение досрочно завершить карьеру и не играть в последнем туре (позже 38 тур всё же состоялся, но игра между «Шапекоэнсе» и «Атлетико Минейро» была окончательно отменена).

В декабре 2016 года был назначен на должность менеджера футбольного департамента «Шапекоэнсе».

Статистика выступлений за «Шапекоэнсе»

Достижения 
  Чемпион штата Санта-Катарина (3): 2007, 2011, 2016
  Обладатель Кубка штата Санта-Катарина (1): 2006
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2016

Примечания

Ссылки 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Гуарани» Венансиу-Айрис
Игроки ФК «Шапекоэнсе»
Игроки ФК «Эспортиво» Бенту-Гонсалвис